Sezon 1984/85 2. Fußball-Bundesligi - 11. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 20 drużyn. Po zakończeniu sezonu mistrz oraz wicemistrz awansowali bezpośrednio do Bundesligi, a 3. drużyna grała w barażu o awans z 16. drużyną Bundesligi. Cztery ostatnie drużyny spadały do Amateur-Oberligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1984/85 występowało 20 drużyn.
 
 * Werder Brema Amateure mistrz Amateur-Oberligi Nord według regulaminu nie może awansować do 2. Fußball-Bundesligi i w sezonie 1984/85 będzie występował w Amateur-Oberlidze Nord (trzeci poziom rozgrywek), dzięki czemu FC St. Pauli zagrał w barażach i awansował do  2. Fußball-Bundesligi z 2. miejsca.

Tabela 

 1. FC Nürnberg i Hannover 96 awansowały do Bundesligi 1985/86.
 1. FC Saarbrücken wygrał swoje mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1985/86.
 SSV Ulm 1846, Kickers Offenbach, VfR Bürstadt i FC St. Pauli spadły do Amateur-Oberligi 1985/86. 
 * Kickers Offenbach został ukarany przez DFB 2. punktami ujemnymi.

Baraż o awans do Bundesligi 

 Arminia Bielefeld przegrała mecze barażowe i spadła do 2. Fußball-Bundesligi 1985/86.
 1. FC Saarbrücken wygrał mecze barażowe i awansował do Bundesligi 1985/86.

Baraż o awans do 2. Fußball-Bundesligi

Grupa Nord 

 VfL Osnabrück i Tennis Borussia Berlin awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1985/86.
 Rot-Weiss Essen, SC Eintracht Hamm i Hummelsbütteler SV pozostały w Amateur-Oberlidze 1985/86.

Grupa Süd 

 SpVgg Bayreuth i Viktoria Aschaffenburg awansowały do 2. Fußball-Bundesligi 1985/86.
 FSV Salmrohr i SV Sandhausen pozostały w Amateur-Oberlidze 1985/86.

Zobacz też 
 Bundesliga 1984/85
 Amateur-Oberliga 1984/85

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1984 w piłce nożnej
1985 w piłce nożnej
1984 w Niemczech
1985 w Niemczech